Ehingen peut faire référence à des localités allemandes :
 Ehingen, une commune de l'arrondissement d'Ansbach, en Bavière, dans le district de Moyenne-Franconie
 Ehingen, une commune de l'arrondissement d'Augsbourg, en Bavière, dans le district de Souabe
 Ehingen am Ries, une commune de l'arrondissement de Danube-Ries, en Bavière, dans le district de Souabe
 Ehingen (Donau), une ville de l'arrondissement d'Alb-Danube, dans le Bade-Wurtemberg